

Топоніми 
 Лю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Ланди.
 Лю (Lü) — комуна в Швейцарії.

Прізвище 
 Лю — китайське прізвище.
 Лю Сун — назва династії (за прізвищем засновника).
 Лю Шен му — археологічна пам'ятка китайського мистецтва часів династії Рання Хань (за прізвищем правлячої родини).
 Лю Сіньї — китайська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Азії.